Exton est le nom de plusieurs toponymes :

Au Royaume-Uni :
 Exton, Somerset ;	
 Exton, Devon ;
 Exton, Hampshire ;
 Exton, Rutland.

Aux États-Unis :
 Exton, Pennsylvanie.

Exton est également le nom de :
 Clive Exton (1930-2007), scénariste de cinéma et de télévision britannique.
 Harold Exton, mathématicien.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme